Constantia – dzielnica Kapsztadu
Miejscowości w USA:
 Constantia – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Constantia – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
Gminy w USA:
 Constantia (ang. Constantia Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
Inne:
 Constantia – uosobienie stałości, pewności w mitologii rzymskiej
 Korporacja Constantia – organizacja studencka
 Constantia – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych